Vásárhelyi Boldizsár (1862–1942) református lelkész, egyházi író
 Vásárhelyi Boldizsár (1899–1963) Kossuth-díjas mérnök, egyetemi tanár